Zhroucení neboli kolaps může označovat:

 kolaps (medicína) – zhroucení organismu
 ekonomický kolaps 
 gravitační kolaps
 politický kolaps
 kolaps vlnové funkce
 syndrom zhroucení včelstev
 zhroucený stát

Související články 
 Katastrofa
 Selhání – rozcestník
 :kategorie:Zhroucení staveb